Киевский театр Тысячелетие — украинский независимый театр, созданный в июле 2013 году. Основателями и владельцами театра являются Измайлова Марина Дмитриевна и Сулейманов Дмитрий Артурович. До 2016 года не имел постоянной базы, выступления проводились на Русановской набережной, в театре «Актер», в кинотеатре «Кинопанорама». Летом 2016 года театр «Тысячелетие» открыл собственную камерную сцену и студию на Позняках для обучения актерскому мастерству всех желающих. Сегодня камерная сцена на Позняках и малый зал Дворца Украина — это основные сценические площадки, где выступает театр. С марта 2015 г. активно гастролирует по Украине.

Постановки театра 

 2013 — Сказка «Тайные агенты Нового года».
 2013 — Сказка «Капитан Билл и сокровища морской колдуньи» по мотивам мультфильма «Пираты! Банда неудачников».
 2013 — Семейный мюзикл «Mouse Street», драм. Дюла Урбан.
 2014 — Трагикомедия «Арахна», драм. Жан Ануй.
 2014 — Сказка «Спящая красавица» по известной сказке Шарля Перро.
 2014 — Сказка «Невероятные приключения Алисы» по мотивам литературных произведений Льюиса Кэрролла.
 2015 — Авантюрная комедия «Плохие парни», драм. Рэй Куни.
 2015 — Сказка «Элла: сильные умеют верить» по сказке «Золушка» Шарля Перро.
 2015 — Комедия «Бабочки свободны», драм. Леонард Герш.
 2015 — Семейный мюкизл «Монстры на каникулах» по мотивам мультфильма "Монстры на каникулах. Отель «Трансильвания».
 2016 — Мистическая комедия «Меня зовут Хома Брут» по «Вию» Н. В. Гоголя.
 2016 — Лирическая комедия «Навсегда со мной» по роману Сесилии Ахерн «Посмотри на меня».
 2016 — Лирическая новелла «Письмо незнакомки» по одноименной новелле С. Цвейга.
 2016 — Комедия «Девичник по-американски», драм. Кен Людвиг.
 2017 — Комедия «Я люблю своих подруг»
 2017 — Комедия-водевиль «Хочу замуж» по мотивам литературных произведений А. П. Чехова.
 2017 — Трагикомедия «Случай в дамской комнате», драм. Бригитта Швайгер.
 2017 — Эротическая мелодрама «Жажда» по мотивам романа «Камера обскура» В. Набокова.
 2017 — Комедия «Раздевайся — поговорим» (экс-«Ремонт или Реставрация чувств» 2014), драм. Рэй Куни.
 2017 — Комедия «Осторожно, женщины», драм. Андрей Курейчик.
 2018 — Комедия «Зрителям смотреть воспрещается»(в главной роли — Народная артистка Украины Тамара Яценко), драм. Жан Марсан.
 2018 — Авантюрная комедия «Я куплю тебе Мальдивы», драм. Рэй Куни.
 2018 — Оптимистичная драма «Двое на качелях», драм. Уильям Гибсон.

Награды и номинации 
 2017 — победа в номинации «Лучшая мужская роль» (Артур Логай) на пятом Международном театральном фестивале JoyFest, спектакль «Жажда».
 2017 — специальная награда «Акцентировано-мотивированное решение сценографии спектакля» (Вячеслав Станишевский)на пятом Международном театральном фестивале JoyFest, спектакль «Жажда».

Примечания

Ссылки 
 http://1000letie.com.ua/
 https://www.facebook.com/1000letie.com.ua/

Театры Киева